Csehország
Opočno, település Lounyi járásban
Opočno, település Rychnov nad Kněžnou-i járásban